

Актубек — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Актубек — село, Аягозький район, Абайська область
 Актубек — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Актубек — село, Нуринський район, Карагандинська область